

События 
 Открыто шаровое скопление NGC 6539.
 Получен краситель мовеин.
 Открыты гликоли (двухатомные спирты).
 Сформулирован закон Дарси.
 Запатентован бессемеровский процесс.

Награды 
 Медаль Копли — А. Мильн-Эдвардс.
 Медаль Волластона — У. Э. Логан.

Родились 
 10 июля — Никола Тесла — физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники.
 18 июля — Август Дезире Уоллер, английский физиолог, доктор медицины (умер. 1922).

Скончались 
 12 февраля — Н. И. Лобачевский.
 25 февраля — Джордж Дон.
 9 июля — Амедео Авогадро.
 24 августа — Уильям Баклэнд.
 28 сентября — Франц Карл Моверс, немецкий римско-католический богослов, востоковед и педагог (род. 1806). 
 20 ноября — Фаркаш Бойяи.

См. также

Примечания